Hoffmann István (1953) nyelvész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja
Hoffmann István jogtudós, egyetemi tanár